Otunga ist der Familienname folgender Personen:

 David Otunga (* 1980), amerikanischer Wrestler
 Maurice Michael Otunga (1923–2003), kenianischer Geistlicher, Erzbischof von Nairobi und Kardinal